Dragsö kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Dragsö, ö, Blekinge län,

Åland 

 Hällklobba och Dragsö, ö,